Nathanson ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Nathanson (1929–2010), US-amerikanischer Grafikdesigner 
 Bernard Nathanson (1926–2011) US-amerikanischer Arzt und Lebensrechtsaktivist
 E. M. Nathanson (1928–2016), US-amerikanischer Schriftsteller
 Friedrich Nathanson (* 1901), deutscher Maler und Zeichner
 Jeff Nathanson (* um 1960), US-amerikanischer Drehbuchautor 
 Matt Nathanson (* 1973), US-amerikanischer Musiker
 Melvyn Nathanson (* 1944), US-amerikanischer Mathematiker
 Mendel Levin Nathanson (1780–1868), deutsch-dänischer Kaufmann und Publizist
 Michael G. Nathanson, US-amerikanischer Filmproduzent
 Nicole Linkletter Nathanson (* 1985), US-amerikanisches Model
 Roy Nathanson (* 1955), US-amerikanischer Jazzmusiker und Schauspieler

Siehe auch:
 Natanson